Bruno Basso é um violonista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Bazar”

Violonistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo